Bystřický potok je název více vodních toků: 
 Bystřický potok (přítok Radbuzy), přítok Radbuzy, potok v okrese Domažlice u Bystřice nad Pernštejnem
 Bystřický potok (přítok Lhotského potoka), přítok Lhotského potoka, potok v okrese Jindřichův Hradec, u Nové Bystřice

Související články 
 Bystrický potok